это статья о роде Cyclanorbis, африканскими лопастными черепахами называют также род Cycloderma

Африканские лопастные черепахи () — род черепах из семейства трёхкоготных черепах.

Описание 
Довольно крупные водные черепахи с длиной карапакса до 60 см. Краевые окостенения в карапаксе отсутствуют. В передней части пластрона располагаются несколько (четыре и более) грубых костных утолщений, выступающих над костными пластинками и скрытых в слое кожи. Эти бугры не всегда хорошо заметны и лучше выражены у старых особей. В задней части пластрона имеют подвижные хрящевые клапаны, способные прикрывать втянутые задние ноги. Окостенение пластрона у всех лопастных черепах (подсемейство Cyclanorbinae) выражено лучше, чем у Trionychinae. Лапы имеют хорошо развитые перепонки.

Распространены в Центральной Африке.

Обитают в озёрах и прочих крупных пресных водоемах. Животноядны.

Классификация 
Род включает два вида:
 Африканская лопастная черепаха (Cyclanorbis elegans)
 Сенегальская лопастная черепаха (Cyclanorbis senegalensis)

Охранный статус 
В «Красных списках угрожаемых видов» (IUCN Red List of Threatened Animals) оба вида находятся в категории Near Threatened (NT) — Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому. Употребляются в пищу местным населением.

Примечания

Литература 
 Даревский И. С. Орлов Н. Л. Редкие и исчезающие животные. Земноводные и пресмыкающиеся. — М.: Высшая школа, 1988. — С. 169. — ISBN 5-06-001429-0
 Чегодаев А. Экзотические черепахи. Содержание. Разведение. Кормление. Профилактика заболеваний. — М.: «АКВАРИУМ БУК», 2002. — С. 46—47
 Жизнь животных в 7-ми т. / Гл. редактор В. Е. Соколов. Т. 5. Земноводные и пресмыкающиеся. / А. Г. Банников, И. С. Даревский, М. Н. Денисова и др.; под ред. А. Г. Банникова — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 1985. — С. 150

Ссылки 
 

Трёхкоготные черепахи
Пресмыкающиеся Африки